Чагатай — многозначное понятие.

Персоналии 
 Чагатай (1185—1242) — монгольский государь, второй сын Чингис-хана и Бортэ.
 Чагатай, Джафер (1899—1991) — турецкий футболист, игравший на позиции защитника.
 Чагатай, Мустафа (1937—1989) — турецко-киприотский государственный деятель, премьер-министр Северного Кипра (1978—1983).
 Чагатай, Саадет Исхаки (1907—1989) — турецкий историк, тюрколог, писательница, доктор филологии (1933), дочь Аяза Исхаки.